Ри́чард Не́льсон (, ) — американский , Джордж Блюменталь профессор международных и общественных отношений, бизнеса и права Колумбийского университета.

Биография 
Ричард получил степень бакалавра (B.A.) Оберлинского колледжа в 1952 году, докторской степени (PhD) был удостоен в Йельском университете в 1956 году.

Свою преподавательскую деятельность начал в должности  в Оберлинском колледже в 1957 году. Работал экономистом в корпорации RAND в 1957—1960, 1964—1968 годах. Затем преподавал в должности ассоциированного профессора в Университете Карнеги — Меллона в 1960—1961 годах, был старшим сотрудником Совета экономических консультантов в 1961—1963 годах, профессором экономики Йельского университета в 1968—1986 годах, директором института социальных и политических исследований Йельского университета в 1980—1986 годах, профессором Колумбийском университете в 1986—2005 годах, директором программы по науке, технике и глобальному развитию Колумбийского института земли в 2005 году.

Является феллоу Американской академии искусств и наук, почётным пожизненным президентом Международного общества Йозефа Шумпетера с 2004 года, почётным доктором Маастрихтского университета, Сассекского университета, университета Луи Пастера, .

Вклад в науку 
Эволюционная экономика оформилась в качестве особого направления в экономическом анализе после выхода книги Р. Нельсона и С. Уинтера «Эволюционная теория экономических изменений» (An Evolutionary Theory of Economic Change, 1982). Нельсон и Уинтер при создании одной только этой книги получили гранты от: отделения общественных наук Национального научного фонда США; отделения политологических исследований и анализа того же фонда; Фонда Слоуна; Института по государственной политике Мичиганского университета; Института социально-политических исследований Йельского университета.

Награды 
За свои достижения был неоднократно награждён:
 1999 — премия Тинбергена;
 2003 — вошёл в листинг Who’s Who in Economics;
 2005 — премия Леонтьева;
 2006 — премия Хонда;
 2007 — ;
 2012 — премия Шумпетера.

Библиография 

 Kalachek E., Nelson R.R., Peck M.J. Technology, Economic Growth, and Public Policy — Brookings, Washington, 1967.
 Nelson R.R., Schultz T.P., Slighton R. Structural Change in a Developing Economy: Colombia’s Problems and Prospects — Princeton University Press, 1971.
 Nelson R.R. The Moon and the Ghetto — Norton, N.Y., 1977. 
 Nelson R.R., Winter S. An Evolutionary Theory of Economic Change — Harvard, Cambridge, 1982.
 Nelson R.R. High Technology Policies: A Five Nation Comparison — Washington: AEI Press, 1984.
 Technical Change and Economic Theory/ed. G. Dosi, C. Freeman, G. Silverberg, L. Soete, R. Nelson — London:Francis Pinter, 1988.

 A Theory of the Low Level Equilibrium Trap in Developing Countries// American Economic Review, 1956.
 The Simple Economics of Basic Scientific Research — A Theoretical Analysis// Journal of Political Economy, Vol. 67, June 1959.
 Aggregate Production Functions, and Medium-Range Growth Projections// American Economic Review, Vol. 54, September 1964.
 Nelson R.R., Phelps E.S. Investments in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth//American Economic Review, December 1966.
 A Diffusion Model of International Productivity Differences in Manufacturing Industry// American Economic Review. December 1968.
 Assessing Private Enterprise: Parsimony, Responsiveness, Innovativeness// Bell Journal of Economics, Spring 1981
 Research on Productivity Growth and Differences// Journal of Economic Literature, September 1981
 The Role of Knowledge in R&D Efficiency// Quarterly Journal of Economics, August 1982.
 Nelson R.R., Levin R., Klevorick A., Winter S. Appropriating the Returns to Industrial Research and Development//Brookings Essays in Economic Activity, 1987

 Intellectual Property Rights, Development, and Catch.up with Hiro Odagiri, Akira Goto, and Atsushi Sunami//Oxford Yn. Press, 2010
 Consoli D., Nelson R.R. An Evolutionary Theory of Household Consumption Behavior//The Journal of Evolutionary Economics, 2010
 Why do Firms Differ and How Does it Matter: A Revisitation//Seoul Journal of Economics, 2008
 Nelson R.R., Sarewitz D. Three Rules for Technological Fixes//Nature, 2008 — pp. 871—872
 Nelson R.R., Sarewitz D. Progress in Know-how: Its Origins and Limits//Innovation, 2008 — pp 101—117
 Factors Affecting the Power of Technological Paradigms//Industrial and Corporate Change, 2008
 What Enables Rapid Economic Progress: What are the Needed Institutions?//Research Policy, 2008 — pp. 1-11
 Economic Development from the Perspective off Evolutionary Theory//Oxford Development Studies, 2008 — pp. 9-23
 Mazzoleni R., Nelson R.R. Public Research Institutions and Economic Catch-up//Research Policy, 2007 — pp. 1512—1528
 Bounded Rationality, Cognitive Maps, and Trial and Error Learning//Journal of Economic Organization and Behavior, 2007
 Murnane R.J., Nelson R.R. Improving the Performance of the Education Sector: The Valuable, Challenging, and Limited Role of Random Assignment Evaluations//Economics of Innovation and New Technology, 2007
 Institutions and Economic Growth: Sharpening the Research Agenda//Journal of Economic Issues, 2007
 Reflections on „The Simple Economics of Basic Scientific Research: Looking Back and Looking Forward//Industrial and Corporate Change, 2006
 Universal Darwinism and Evolutionary Social Science//Biology and Philosophy, 2006
 Technology, Institutions, and Economic Growth//Harvard University Press, 2005
 The Limits of Market Organization//Russell Sage, 2005
 The Oxford Handbook of Innovation/ed. J. Fagerberg, D. Mowery, Nelson R.R.//Oxford Un. Press, Oxford, 2004
 Mowery D., Nelson R.R., Sampat B., Ziedonis A. Ivory Tower and Industrial Innovation//Stanford Business Books, Stanford, 2004
 The Challenge of Building and Effective Innovation System for Catchup//Oxford Development Studies. Sept. 2004
 The Market Economy and the Scientific Commons//Research Policy, 2003
 On the Uneven Evolution of Human Know-how//Research Policy, 2003
 Physical and Social Technologies and Their Evolution//Economie Appliquee, 2003
 On the Complexities and Limits of Market Organization//Review of International Political Economy, Nov. 2003
 Nelson R.R., Winter S. Evolutionary Economic Theory//Journal of Economic Perspectives, 2003
 Nelson R.R., Nelson K. On the Nature and Evolution of Human Know-How//Research Policy, 2002
 The Problem of Market Bias in Modern Capitalist Economies//Industrial and Corporate Change, 2002
 Technology, Institutions, and Innovation Systems//Research Policy, Feb. 2002
 Nelson R.R., Colyvas J., Crow M., Gelijns A., Mazzoleni R., Rosenberg N., Sampat B. How Do University Inventions Get Into Practice?//Management Science., Jan 2002
 Nelson R.R., Cohen W., Walsh J. The Influence of Public Research on Industrial//Management Science, Jan. 2002
 Why and How Innovations Get Adopted: A Tale of Four Models (with A Peterhansl, and B. Sampat//Industrial and Corporate Change, 2002
 Nelson R.R., Mowery D., Sampat B., Ziedonis A. The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effect of the Bayh-Dole Act of 1980//Research Policy, 2001.
 Sampat B. Making Sense of Institutions as a Factor Shaping Economic Performance//Journal of Economic Behavior and Organization, 2001
 Observations on the Post Bayh-Dole Rise of Patenting at American Universities//Journal of Technology Transfer, 2001
 The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities/ed. G. Dosi, S. Winter, Nelson R.R. — Oxford University Press, 2000
 Technological Learning and Economic Development: The Experience of the Asian NIEs/ed. L. Kim — Cambridge University Press, 2000
 Nelson R.R., Pack H. The Asian Growth Miracle and Modern Growth Theory//Economic Journal, July 1999
 The Sources of Industrial Leadership/ed. Mowery D., Nelson R.R. — Cambridge University Press, 1999
 History Friendly Models of Industry Evolution: The Computer Industry, " (with Franco Malerba, Luigi Orsenigo, and Sidney Winter//Industrial and Corporate Change, 1999
 "Economic Theories about the Benefits and Costs of Patents, " (with Roberto Mazzoleni//Research Policy, 1998
 "The Agenda for Growth Theory: A Different Point of View//The Cambridge Journal of Economics, 1998
 "Why Bush’s Science: The Endless Frontier Has Been a Hindrance to the Development of an Effective Civilian Technology Policy, " in Claude Barfield (ed.), Science for the 21st Century, ACI Press, Washington, 1997
 "Factors Behind Cross-Industry Differences in Technical Progress, " (with Edward Wolff)//Structural Change and Economic Dynamics, 1997
 "The Evolution of Comparative or Competitive Advantage: A Preliminary Report on a Study//Industrial and Corporate Change, 1996
 "The U.S. Corporation and Technical Advance, " (with David Mowery), in Carl Kaysen (ed.)//The American Corporation, MIT Press, 1996
 The Sources of Economic Growth — Harvard University Press, 1996
 Recent Evolutionary Theorizing About Economic Change//Journal of Economic Literature, March 1995
 "On the Sources and Significance of Interindustry Differences in Technological Opportunities, " (with Alvin Klevorick, Richard Levin, and Sidney Winter), Research Policy, Spring, 1995
 Technonationalism and Technoglobalism: Conflict and Cooperation, (with Sylvia Ostry), Brookings, 1995
 "American Technological Leadership, " (with Gavin Wright), in Economic Convergence in Historical Perspective (with William Baumol and Edward Wolff), Oxford University Press, 1994
 "The Coevolution of Technology and Institutions, " Industrial and Corporate Change, 1994
 "On Limiting or Encouraging Rivalry in Technical Progress, " (with Robert Merges), Journal of Economic Behavior and Organization, 1994
 "American Universities and Technical Advance in Industry, " (with Nathan Rosenberg), Research Policy, 1994
 "What is Modern Capitalism?/ H. Redner, ed., An Heretical Heir of the Enlightenment: Essays in Honor of C.E. Lindbloom, Westview Press, 1993
 National Innovation Systems: A Comparative Study/Edited by Richard R. Nelson — Oxford University Press, 1993
 «The Rise and Fall of American Technological Leadership» (with Gavin Wright)// Journal of Economic Literature, Winter 1992
 Recent Writings on Competitiveness: Boxing the Compass//California Management Review, Spring 1992
 "Why Do Firms Differ, and How Does it Matter?// Strategic Management Journal,Winter 1991
 "The Complex Economics of Patent Scope, " (with Robert Merges)// Columbia Law Review, September 1990
 Editor (with Michael Tushman), special edition of Administrative Sciences Quarterly on ΑTechnology, Organization, and Innovation, March 1990
 The U.S. Technological Lead: Where Did It Come From and Where Did It Go?// Research Policy, 1990
 Capitalism as an Engine of Progress//Research Policy, 1990.

 на русском языке
 Нельсон Р. Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений — М.: Дело, 2002 — 536с. — ISBN 5-7749-0215-3

Примечания

Ссылки 
 Страница Р. Нельсона на сайте Колумбийского университета.

Выпускники Оберлинского колледжа
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Йельского университета
Лауреаты премии Хонда